Aleksander Hertz – reżyser
 Aleksander Hertz – socjolog